Chinolon steht für: 
 2-Chinolon, chemische Verbindung, auch als 1H-Chinolin-2-on, 1,2-Dihydro-2-oxochinolin oder Carbostyril bezeichnet
 4-Chinolon, chemische Verbindung, auch als 1H-Chinolin-4-on bezeichnet
 Chinolone, die sich von den vorgenannten Verbindung ableitende Stoffgruppe
 Chinolon-Antibiotika, Chinolone mit antibiotischer Wirkung

Siehe auch:
 Chinolin
 Fluorchinolone